Лухманов — фамилия:

 
 Лухманов, Николай Дмитриевич (1904—1938) — советский дипломат и сотрудник ГРУ, сын Дмитрия Афанасьевича Лухманова.

См. также 
 Лухмановская улица